Teegarden steht für:

 Teegarden (Indiana), Ort im Marshall County
 Teegarden (Ohio), Ort im Columbiana County
 Teegarden b und Teegarden c, potentiell bewohnbare Planeten, siehe Liste potentiell bewohnbarer Planeten #Konservative Auslegung
 Aimee Teegarden (* 1989), US-amerikanische Schauspielerin und Model

Siehe auch:
 Theegarten